Périgny (Allier)
 Périgny (Calvados)
 Périgny (Charente-Maritime)
 Périgny (Loir-et-Cher)
 Périgny (Val-de-Marne)
ook:
Périgny-la-Rose, Aube 
gemeenten met de naam Perrigny